Пригласительный кубок Уотни Манн (), более известный как просто Кубок Уотни () — английский футбольный турнир, проводившийся в начале 1970-х годов. Он проводился перед началом сезона, и в нём участвовали команды, забившие наибольшее число голов в каждом из четырёх дивизионов Футбольной лиги в предыдущем сезоне, но которые не принимали участия в еврокубках. От каждого дивизиона выступало по две команды, т.е. в итоге получалось восемь участников. Tурнир проводился в формате плей-офф: после каждого матча проигравшая команда выбывала из розыгрыша без переигровки. Финальный матч, в отличие от большинства футбольных турниров, проводился на домашнем стадионе одного из финалистов, а не на нейтральном поле. 

Турнир получил своё название из-за спонсорского соглашения с пивоваренной компанией Watney Mann. Это была одна из первых спонсорских сделок в английском футболе. Матчи Кубка Уотни также транслировались по телевидению в прямом эфире, что было редким явлением для 1970-х годов.

Турнир проводился четыре раза, с 1970 по 1973 годы, после чего был упразднён.

В середине 1980-х годов английская группа Half Man Half Biscuit сделала отсылку к этому турниру в песне Rod Hull Is Alive, Why?, в которой рассуждается, будет ли этот турнир когда-нибудь возрождён.

Первая в истории серия послематчевых пенальти в Англии состоялась 5 августа 1970 года в полуфинальном матче Кубка Уотни между «Халл Сити» и «Манчестер Юнайтед». Победу по пенальти одержал «Юнайтед». Первым игроком, исполнившим одиннадцатиметровый удар, стал Джордж Бест, а первым не забившим в ворота соперника стал Денис Лоу.

Список финалов

Ссылки 
 Финалы Кубка Уотни 
 Результаты Кубка Уотни по сезонам 

Исчезнувшие кубковые футбольные турниры в Англии
Уотни Кубок